Le Genevois (trein) - internationale trein
 Gabriel le Genevois de Bleigny - bisschop van Noyon, Frankrijk